Niño ist der Familienname folgender Personen:

 Edgardo González Niño (1926–2002), venezolanischer Ethnologe
 Edward Niño Hernández (* 1986), kolumbianischer Tänzer, kleinster lebender Mann der Welt
 Fer Niño (* 2000), spanischer Fußballspieler
 Fernando Niño de Guevara (1541–1609), spanischer Erzbischof und Großinquisitor
 Jaime Niño de Guzmán (* 1934), bolivianischer General, Politiker und Diplomat
 Jairo Aníbal Niño (1941–2010), kolumbianischer Schriftsteller und Maler
 Jordi El Niño Polla (* 1994), spanischer Pornodarsteller
 José Ferrándiz y Niño (1847–1918), spanischer Marineminister
 Libardo Niño (* 1968), kolumbianischer Radrennfahrer
 Miguel Niño (* 1971), kolumbianischer Radrennfahrer
 Pedro Alonso Niño (1468–1505), spanischer Seefahrer
 Víctor Niño (* 1973), kolumbianischer Radrennfahrer

Niño  steht für:
 DJ Niño, Musiker, Mitglied von The Pinker Tones

Siehe auch:

 El Niño (Begriffsklärung)
 Nino
 Santo Niño, Orte auf den Philippinen
 Ill Niño, US-amerikanische Band